

Cinema
Look Away - Lo sguardo del male (Look Away) – film del 2018 diretto da Assaf Bernstein

Musica
Look Away! – album del 1978 di Doc Watson e Merle Watson
Look Away – singolo del 1988 dei Chicago
Look Away – singolo del 2019 di Darude feat. Sebastian Rejman

Teatro
Look Away – dramma teatrale del 1973 diretto da Jerome Kilty